Rusinga (eiland), een Keniaans eiland in het oostelijke deel van het Victoriameer
 Roesinga (rivier) (cyrillisch: Русинга), riviertje op het Russische schiereiland Kola
 Roesinga (baai), baai van de Witte zee waarin bovengenoemd riviertje uitmondt